Дзу́н-Хемчи́кский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — город Чадан.

География 
Дзун-Хемчикский кожуун находится в западной части республики. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке — с Улуг-Хемским, на юге — с Овюрским кожуунами. Площадь территории Дзун-Хемчикского кожууна — 6484,56 км².

 Климат 
Дзун-Хемчикский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Для кожууна характерен резко континентальный климат с небольшим количеством атмосферных осадков. Значительная часть территории кожууна находится в зоне недостаточного увлажнения, весной и в начале лета часто засуха.

История 
В XVIII веке был образован Даа кожуун. В Дзун-Хемчикский кожуун он преобразовался в 1929 году. Слово «Дзун» означает с монгольского языка — «восточный».

11 апреля 1961 года к Дзун-Хемчикскому району был присоединён Сут-Хольский район, который был вновь выделен в отдельный район 25 апреля 1983 года.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Чадан) проживают   % населения района.

Территориальное устройство 
В Дзун-Хемчикском кожууне 1 город кожуунного (районного) подчинения (городское поселение) и 11 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Дзун-Хемчикском кожууне 13 населённых пунктов.

Экономика 
Ведущей отраслью кожууна является сельское хозяйство (животноводство и растениеводство). Основу промышленности составляют 10 предприятий и производств, на которых сосредоточен основной производственный потенциал. Главные отрасли промышленности: лесная и деревообрабатывающая, пищевая и промышленность стройматериалов.

Транспорт 
Перевозка грузов и пассажиров осуществляется автомобильным транспортом.

Примечания

Ссылки 
 Программа развития Дзун-Хемчикского кожууна